Cet article recense les utilisations de l'expression  (« Fin de la Terre » en anglais).

Lieux

États-Unis 
 Lands End, espace vert de San Francisco, Californie
 Land's End, Hertford, Caroline du Nord
 Lands End, Naxera, Virginie
 Land's End Plantation, Scott, Arkansas
 Land's End Plantation, Stonewall, Louisiane
 Lands End Road Tabby Ruins, Frogmore, Caroline du Sud
 Land's End Wildlife Management Area, zone protégée du comté de King George, Virginie
 Observatoire de Land's End, Whitewater, Colorado

Inde 
 Land's End (Bandra), quartier de Bandra, Bombay

Mexique 
 El Arco de Cabo San Lucas ou Lands End, Cabo San Lucas, Basse-Californie du Sud

Royaume-Uni 
 Land's End, péninsule de Cornouailles, Angleterre
 Land's End Airport, aéroport desservant cette péninsule

Divertissement 
 Lands End, groupe de rock progressif (1993- )
 Land's End, album de Jimmy Webb (1974)
 Land's End, titre original de , série télévisée (1995-1996)
 The Birds II: Land's End, titre original du film Les Oiseaux 2 (1994)

Divers 
 Lands' End, vendeur de vêtements

Annexes